River Cole ist der Name folgender Flüsse in England:

 River Cole (River Blythe), Zufluss des River Blythe in den West Midlands
 River Cole (Themse), Zufluss der Themse in Wiltshire, Oxfordshire und Gloucestershire